Ikerasaatsiarsuaq bezeichnet:
 Ikerasaatsiarsuaq (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikerasaatsiarsuaq (Sund, Nuuk), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland